Dschamal ad-Din (auch Jamal, Djamal und/oder al-Din geschrieben) ist der Name folgender Personen:

*Dschamal ad-Din (Honavar), Sultan von Honavar im heutigen Karnataka, Indien 
Dschamal ad-Din (Astronom), Astronom 
Dschamal ad-Din al-Afghani (1838–1897), islamischer Reformer, einer der Gründer der islamischen Moderne
Dschamal ad-Din Abd al-Karim ad-Dabban (~1939–2007), sunnitischer Geistlicher